

Anno 
 612 o 612 a.C.

Codici 
 612 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lenkerbeck, nella Ruhr, nel land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia

Matematica 
 612 – numero